Alfino ist der Familienname folgender Personen:
 Clint Alfino (* 1968), südafrikanischer Baseballspieler
 Francisco Alfino (* 1977), südafrikanischer Baseballspieler